De druiven der gramschap, het Pulitzer Prize-winnende boek
The Grapes of Wrath (film), de film gebaseerd op het boek